Le néant désigne un état d'inexistence. Néant peut aussi désigner :

Philosophie 

 néant (philosophies orientales), concept d'absence absolue lié à la notion d'existence dans la tradition orientale.

 néant (philosophies occidentales), concept d'absence absolue lié à la notion d'existence dans la tradition occidentale.

Toponyme 
 Néant, rivière française située dans le Loir-et-Cher.
 Néant-sur-Yvel, commune française du Morbihan.

Voir aussi 
 Néantisme